Backstreet Boys:

 Backstreet Boys — американская поп-группа (бой-бэнд).
 Backstreet Boys — дебютный студийный альбом американской поп-группы Backstreet Boys.